Plaatsen:
Buckley (Wales), een plaats in Wales
Buckley (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Buckley (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Buckley (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington

Personen:
Jeff Buckley, Amerikaans singer/songwriter
Oliver Buckley, Amerikaans elektrotechnicus 
Tim Buckley, Amerikaans singer-songwriter
William F. Buckley jr., Amerikaans auteur